La competició de dobles masculins fou una de les cinc proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro de 2016. La prova es va realitzar entre els dies 6 i 12 d'agost de 2016 en el recinte Centro Olímpico de Tenis, situat en el Parque Olímpico da Barra del barri de Barra da Tijuca de la mateixa ciutat, sobre el tipus de superfície DecoTurf. Hi participaren 32 parelles de 26 països diferents.

La jornada del dia 10 d'agost es va cancel·lar a causa de la pluja, de manera que les semifinals es van desplaçar a l'endemà que era teòricament de descans. La parella espanyola formada pel català Marc López i el balear Rafael Nadal van guanyar la medalla d'or davant els romanesos Florin Mergea i Horia Tecău. Nadal es va quedar a les portes d'aconseguir dues medalles, ja que va perdre la final de consolació en categoria individual. Aquesta fou la segona medalla d'or olímpica per Nadal, ja que el 2008 la va guanyar en categoria individual.

Calendari

Classificació

Caps de sèrie 

  Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut  (1a ronda)
  Andy Murray / Jamie Murray  (1a ronda)
  Marcelo Melo / Bruno Soares  (quarts de final)
  Gaël Monfils / Jo-Wilfried Tsonga  (1a ronda)

  Florin Mergea / Horia Tecău  (final)
  Marc López / Rafael Nadal  (campions)
  Daniel Nestor / Vasek Pospisil  (semifinals, quarta posició)
  Roberto Bautista Agut / David Ferrer  (quarts de final)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre dobles masculins   
 Quadre dobles masculins a ITF 
 Quadre dobles masculins  a Sports-Reference 
 Llista de participants   

Masculi Doble